James Pemberton ist der Name folgender Personen:
* James Pemberton (Politiker) (1550–1613), englischer Politiker, Bürgermeister von London
 James Henry Arthur Pemberton (1916–1996), englischer Fußballspieler, siehe Jim Pemberton (Fußballspieler, 1916) 
 James Thomas Pemberton (1925–2010), englischer Fußballspieler, siehe Jim Pemberton (Fußballspieler, 1925)

Siehe auch:
 Jim Pemberton